Missouri City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Missouri City (Missouri)
Missouri City (Texas)